Пётр Игнатьев 
 
 Игнатьев, Пётр Васильевич (1925—1981) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Игнатьев, Пётр Степанович (1802—1857) — участник Крымской войны.